Ел Олимпо има више значења:

 Ел Олимпо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Олимпо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Олимпо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Олимпо (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику